zajączek – rodzaj ssaka z rodziny zającowatych
 zajączek – zjawisko optyczne
 zajączek – zwyczaj wielkanocny
 podgrzybek zajączek – gatunek grzyba jadalnego

Obiekty geograficzne 
 Zajączek – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz
 Zajączek – skała na Górze Zborów w Podlesicach (Wyżyna Częstochowska)
 Zajączek – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie

Osoby 
 Aleksandra Zajączek – dama dworu, żona generała Józefa Zajączka
 Edward Zajączek – kapitan Wojska Polskiego
 Ignacy Zajączek – działacz polityczny, brat Józefa
 Józef Zajączek – książę, namiestnik Królestwa Polskiego, generał polski i francuski
 Rafał Zajączek – pułkownik armii Królestwa Polskiego i Księstwa Warszawskiego
 Stanisław Zajączek – biolog, profesor Pomorskiej Akademii Medycznej
 Wacław Zajączek – sędzia i pisarz ziemski kaliski

Zobacz też 
 Zając, Zające, Zającówka, Zajączki, Zajączkowice, Zajączkowo, Zajączków. Zajączkówko